BIXI (mot-valise, contraction de bicyclette et taxi) est le nom de plusieurs systèmes de vélos en libre-service :
 BIXI Montréal
 BIXI Toronto
 BIXI de la Capitale (Ottawa)
 Bìxì (赑屃), porteur de stèles ressemblant à une tortue, il est l'un des neuf fils du dragon dans la mythologie chinoise.